Belveze kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Belvèze, Occitanien, departementet Tarn-et-Garonne, 
 Belvèze-du-Razès, Languedoc-Roussillon, departementet Aude,